Йон Велдман (нід. John Veldman, нар. 24 лютого 1968, Парамарибо) — нідерландський футболіст.
 Мінне Велдман (1980) — нідерландський композитор-аранжировщик, органіст.